Les Masters d'Allemagne de snooker 2014 sont un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2013-2014 de snooker. Il s'est déroulé du  au  au Tempodrom de Berlin.

Ali Carter est le champion en titre. Il est éliminé au premier tour, tout comme le finaliste de l'édition précédente Marco Fu.

En raison de l'élargissement du format à 64 joueurs, huit matches sont disputés par session. Le complexe du Tempodrom comprend une grande salle de sept tables et une salle annexe d'une seule table.

Six des huit premières têtes de série sont éliminées dès les deux premiers tours. Le  mondial, Neil Robertson et le  Mark Selby sont éliminés au deuxième tour. Le champion du monde en titre Ronnie O'Sullivan est éliminé dès le tour de qualification. Les deux rescapés du top 8, Judd Trump et Ding Junhui, se qualifient pour la finale. Le Chinois l'emporte 9-5 et gagne son quatrième tournoi ranking de la saison.

Judd Trump a d'abord mené 4-2 avant que Ding Junhui ne revienne à égalité 4-4 à la mi-session. Le joueur chinois se détache ensuite en remportant les 4 frames suivantes alors que Trump était en mesure d'en remporter 3. La fin du match est plus équilibrée mais l'écart creusé s'avèrera finalement irrattrapable. Il faut remonter à 1991 pour retrouver trace d'un autre joueur ayant remporté lui aussi quatre tournois rankings dans la même saison. Il s'agissait de Stephen Hendry.

Dotation 

Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (dans le tableau entre parenthèses).

Tableau

Première partie

Deuxième partie

Finale

Qualifications 
Les matches de qualification (au meilleur des 9 frames) se sont déroulés du 11 au  à Barnsley Metrodome, Barnsley.

Centuries

Qualification

Tableau final

Notes et références 

2014
Snooker en 2014
Sport en Allemagne en 2014